Чилапа 1. Сексион има више значења:

 Чилапа 1. Сексион, Мархен Дереча (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чилапа 1. Сексион, Мархен Искијерда (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику